Шкаљари је насеље у општини Котор у Црној Гори. Према попису из 2011. било је 3807 становника.

Некада је то било издвојено мало место, али у последњих десетак година се потпуно припојило и стопило у град Котор.

Демографија 
У насељу Шкаљари живи 3101 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 37,2 година (35,3 код мушкараца и 38,9 код жена). У насељу има 1275 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,14.

Становништво у овом насељу веома је хетерогено.

Види још 
 Пут Цетиње-Његуши-Котор

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Котору
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори
Бока которска
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори